

Patronyme 

 Françoise Loranger (1913-1995), écrivaine, dramaturge et poétesse québécoise ;
 Jean-Aubert Loranger (1896-1942), écrivain et journaliste québécois ;
 Thomas-Jean-Jacques Loranger (1823-1885),  homme politique, juge et écrivain canadien.

Toponymie 

 Loranger, village des États-Unis.